El término Slash puede significar:
 Slash, nombre en inglés para una barra diagonal (/).
 Slash Boards, marca de surf de la costa Peruana.
 Slash (CMS), gestor de contenidos web usado en páginas como Slashdot y Barrapunto.
 Slash, apodo del guitarrista Saul Hudson, miembro de Guns N' Roses.
 Slash, acto de tachar un grafiti ajeno en el arte callejero.
 Slash (fanfiction) género de Fanfiction donde se pone a 2 personajes masculinos como novio